Het seizoen 2013/2014 was het 34ste seizoen van Udinese in de hoogste afdeling van het Italiaanse voetbal en het negentiende opeenvolgende jaar in de Serie A. Onder leiding van Francesco Guidolin, bezig aan zijn vierde en laatste seizoen bij de club uit Udine, eindigden de Bianconeri op de dertiende plaats in de eindrangschikking.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Udinese, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Francesco Guidolin als dertiende eindigden in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Udinese, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Francesco Guidolin uitkwamen in de strijd om de Coppa Italia.

UEFA Europa League

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Udinese, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Francesco Guidolin uitkwamen in de kwalificatieronde van de UEFA Champions League.

2014
Udinese